Mesodiplogaster är ett släkte av rundmaskar. Mesodiplogaster ingår i familjen Diplogasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Mesodiplogaster